CCAA est un sigle qui peut signifier :
 Colonia Claudia Ara Agrippinensium, titulature complète de la ville de Cologne à l'époque romaine ;
 Centres de cure ambulatoire en alcoologie, désormais regroupés au sein des centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie ;
 Cameroon Civil Aviation Authority (Autorité aéronautique du Cameroun) ;
 Communautés autonomes d'Espagne (Comunidad autónoma abrégée en espagnol CCAA) ;
 Communauté de Communes De l'Aire à l'Argonne, intercommunalité de la Meuse (France) ;
 Canadian Collegiate Athletic Association (en français, Association canadienne du Sport collégial), le comité-directeur qui gouverne les sports universitaires canadiens.